Les Mariners du Maine est le nom porté par des équipes de hockey sur glace de la ville de Portland dans le Maine aux États-Unis :
 Mariners du Maine : équipe de la Ligue américaine de hockey de 1977 à 1987 ;
 Mariners du Maine : équipe de la Ligue américaine de hockey de 1987 à 1992 ;
 Mariners du Maine : équipe de l'ECHL à partir de 2018.